Warlen ist der Name folgender Orte in Russland:

 Warlen, früherer Name Kalatschejewo, Oblast Kaliningrad
 Warlen (später Olenjowo), Wüstung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, heute verlassen